Чемпионат Дании по шахматам 1934 проходил в Вайле с 26 по 29 апреля.

Чемпионом в 10-й раз стал Эрик Андерсен.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1934
 Skakbladet / 30. Aargang Nr. 5., Maj 1934

Чемпионаты Дании по шахматам
1934 год в шахматах